Herrendoppel der Olympischen Sommerspiele 1900.

Die Brüder Laurence und Reginald Doherty setzten sich deutlich im Doppelwettbewerb durch. Auf ihren Wunsch wurde ihr Halbfinale und Finale auf drei Gewinnsätze gespielt, damit es für die Zuschauer spannender zuzuschauen sei.

Insgesamt nahmen acht Doppel aus drei Nationen am Wettbewerb teil.

Ergebnisse

Weblinks 
 Draw auf ITF.com (englisch)
 Ergebnisse auf sports-reference.com (englisch)
 Wudarski, Pawel (1999) - Wyniki Igrzysk Olimpijskich (polnisch; PDF; 265 kB)

Tennis-Herrendoppel
1900
Tennisturnier 1900
Tennisturnier in Puteaux